Amerikai Egyesült Államok
 Altamont (Dél-Dakota)
 Altamont (Dél-Karolina)
 Altamont (Észak-Karolina)
 Altamont (Illinois)
 Altamont (Kalifornia)
 Altamont (Kansas)
 Altamont (Missouri)
 Altamont (New York)
 Altamont (Oregon)
 Altamont (Pennsylvania)
 Altamont (Tennessee)
 Altamont (Utah)

 Kanada
 Altamont (Brit-Kolumbia)
 Altamont (Manitoba)